VEB kan avse: 

 valutakoden ISO 4217 för bolívar
 Volkseigener Betrieb, en bolagsform i Östtyskland